Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2006 состоялся в городе Токио (Япония) с 21 по 26 ноября 2006 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 6 мужских и 5 женских команд (Австралия выставила только мужскую команду).

В мужском турнире чемпионом стала (в 9-й раз в своей истории) сборная Австралии, победив в финале сборную Республики Корея; третье место заняла сборная Китая, победившая в матче за 3-е место сборную Японии.

В женском турнире чемпионом стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Китая, победив в финале сборную Республики Корея. Третье место заняла сборная Японии, победив в малом финале за 3-е место сборную Новой Зеландии.

Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2007. Квалификацию получали две лучшие мужские и одна лучшая женская команды (поскольку женская сборная Японии получала автоматическую квалификацию на чемпионат мира как сборная страны-хозяйки женского чемпионата мира); соответственно, её получили мужские сборные Австралии и Республики Корея, а также женская сборная Китая.

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейк 
  8:4

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до двух побед одного из них. Победители сыграли в финале, проигравшие — в матче за 3-е место. Был также проведён матч за 5-е место.

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф 
В полуфиналах соперники играли до двух побед одного из них. Победители сыграли в финале, проигравшие — в матче за 3-е место.

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

2006
Спорт в Японии в 2006 году
Международные соревнования по кёрлингу в Японии
Ноябрь 2006 года
Международные спортивные соревнования в Токио